Martin Kariya né le  à Vancouver au Canada, est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier. Il est le frère de Paul et Steve Kariya et de la boxeuse Noriko Kariya.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1997-1998 || Victoria Salsa || LHCB
|| 55 || 7 || 8 || 16 || 6 || || || || || 
|-
| 1998-1999 || Victoria Salsa || LHCB
|| 59 || 25 || 80 || 105 || 14 || || || || || 
|-
| 1999-2000 || Black Bears du Maine || NCAA
|| 35 || 8 || 17 || 25 || 6 || || || || || 
|-
| 2000-2001 || Black Bears du Maine || NCAA
|| 39 || 12 || 24 || 36 || 10 || || || || ||  
|-
| 2001-2002 || Black Bears du Maine || NCAA
|| 43 || 16 || 28 || 44 || 14 || || || || || 
|-
| 2002-2003 || Black Bears du Maine || NCAA
|| 39 || 14 || 36 || 50 || 6 || || || || || 
|-
| 2002-2003 || Pirates de Portland || LAH
|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2003-2004 || Sound Tigers de Bridgeport  || LAH
|| 70 || 8 || 17 || 25 || 16 || 7 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
| 2004-2005 || Nikko Kobe IceBucks  || Asia League
|| 15 || 6 || 12 || 18 || 20 || || || || || 
|-
| 2005-2006 || Stjernen Hockey || GET ligaen
|| 39 || 15 || 37 || 52 || 49 || 11 || 3 || 10 || 13 || 8 
|-
| 2006-2007 || Espoo Blues || Liiga
|| 51 || 18 || 43 || 61 || 58 || 9 || 0 || 5 || 5 || 4 
|-
| 2007-2008 || Rivermen de Peoria || LAH
|| 71 || 16 || 37 || 53 || 29 || || || || || 
|-
| 2008-2009 || SC Langnau Tigers || LNA
|| 50 || 15 || 43 || 58 || 22 || 5 || 0 || 2 || 2 || 2 
|-
| 2009-2010 || Dinamo Riga || KHL
|| 38 || 4 || 19 || 23 || 16 || 9 || 3 || 2 || 5 || 2 
|-
| 2010-2011 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 38 || 5 || 21 || 26 || 8 || 17 || 5 || 3 || 8 || 6 
|-
| 2011-2012 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 14 || 5 || 7 || 12 || 2 || || || || ||

Références 

Naissance en octobre 1981
Naissance à Vancouver
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Black Bears du Maine
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Nikko Kobe IceBucks
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Espoo Blues
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée Veli-Pekka-Ketola